Gargalo renvoie au toponymes suivants :

 Île de Gargalo, île corse faisant partie de la réserve naturelle de Scandola ;
 Tour de Gargalo, tour génoise située sur l'île du même nom.